Стегній Борис Тимофійович — доктор ветеринарних наук, директор Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
 Стегній Олександр Григорович (1961) — доктор соціологічних наук

Прізвища
Українські прізвища